O Centro Universitário Newton Paiva (Newton) é uma instituição de ensino superior particular brasileira, com sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com décadas de história, a Newton possui diversos cursos de graduação nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia.

Fundação 
O nome, Centro Universitário Newton, é em homenagem ao educador mineiro Newton de Paiva Ferreira, nascido no dia 22 de julho de 1905, em Varginha.

Newton de Paiva Ferreira foi fundador do Colégio Anchieta, um dos pioneiros estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus em Minas Gerais, localizado na esquina da rua Tamoios com a avenida Olegário Maciel, em Belo Horizonte. Segundo o educador, Escola que para, não evolui; é escola esclerosada que não justifica sua existência, pois não cumpre sua missão.

Seus filhos, o engenheiro Paulo Newton Paiva Ferreira, o economista Newton de Paiva Ferreira Filho e a profissional de Relações Públicas Maria Elvira Salles Ferreira, guiados pelo idealismo do pai, aliados aos seus próprios ideais de dar continuidade ao processo educacional fundaram em 1972, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira.

Apesar de sua jovialidade, o Instituto Newton já possui realizações significativas no campo da prestação de serviços, na área educacional. Uma delas é o grande número de profissionais que estão atuando no mercado de trabalho com um bom desempenho.

Mas, para preparar um profissional, a escola deve desenvolver um esforço contínuo, durante todo o tempo de permanência do aluno na Escola. Assim, o Instituto Newton tem agido de forma a cumprir seu compromisso com a educação, sem retrocessos numa evolução constante em busca de melhor desempenho.

A Newton Paiva possui dois campi na cidade de Belo Horizonte, com cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial, à distância e híbrido. Além disso, a instituição conta com mais de 20 polos EAD em cidades do estado de Minas Gerais.

Grupo Splice 
O Centro Universitário Newton Paiva foi vendido para o Grupo Splice, de Sorocaba, em 2008. O grupo paulista atua nas áreas financeira, imobiliária, infraestrutura, tecnologia e educação, nesse último, por meio da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens), no mercado há 32 anos.

Atualmente o portfólio de negócios e investimentos do Grupo Splice está dividido em quatro novas áreas de atuação:  Imobiliária (Splice Empreendimentos), InfraEstrutura (BRVias), Educação (Faculdade de Engenharia de Sorocaba) e outro Projetos (na Splice).

A Newton possui 50 anos de existência e se ramificou do Colégio Anchieta. Os irmãos "Paiva" entregaram ao grupo paulista um centro universitário com boa saúde financeira.

Campi 
Campus Carlos Luz
Campus Silva Lobo

Cursos

Bacharelado 
Administração de Empresas
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Letras
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Sistemas de Informação

Graduação Tecnológica 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciências Contábeis
Gestão Pública
Gestão Financeira
Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão Comercial
Gestão em Logística
Gestão em Recursos Humanos
Secretariado
Segurança Pública
Segurança Privada
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema
Tecnologia em Blockchain e Criptografia Digital
Tecnologia em Design de Interiores
Tecnologia em Marketing Digital
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
Tecnologia em Gestão da Qualidade
Tecnologia em Serviços Judiciais
Tecnologia em Serviços Penais
Tecnologia em Serviços Registrais e Notariais
Tecnologia em Estética e Cosmética
Tecnologia em Mediação
Estética e Cosmetologia
Processos Gerenciais

Ligações externas 
Página oficial - Centro Universitário Newton Paiva
Página oficial - Faculdade de Engenharia de Sorocaba
Página oficial - Grupo Splice
Discurso do Deputado Federal Eliseu Resende

Newton
Educação em Belo Horizonte
Fundações em Minas Gerais em 1972